Елес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 20 км². Население — 4841 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Покровителем города считается святой Антоний Падуанский.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо